Waldemar Nowakowski (ur. 1933) – oficer Wojska Polskiego
 Waldemar Nowakowski (ur. 1950) – polski przedsiębiorca i polityk